На овом списку се налазе сви повјати у Пољској, поређани по азбучном реду. У првом делу списка се налазе градови са правима повјата () а у другом земаљски повјати ().

Градови са правима повјата 

 Бјала Подласка (; -{LB}-)
 Бјалисток (; -{PL}-)
 Бјелско-Бјала (; -{ŚL}-)
 Бидгошч (; -{KP}-)
 Битом (; -{ŚL}-)
 Валбжих (; -{DŚ}-)
 Варшава (; -{MZ}-)
 Влоцлавек (; -{KP}-)
 Вроцлав (; -{DŚ}-)
 Гдањск (; -{PM}-)
 Гдиња (; -{PM}-)
 Гливице (; -{ŚL}-)
 Гожов Вјелкополски (; -{LS}-)
 Груђондз (; -{KP}-)
 Домброва Горњича (; -{ŚL}-)
 Елблонг (; -{WM}-)
 Жешов (; -{PK}-)
 Жори (; -{ŚL}-)
 Забже (; -{ŚL}-)
 Замошћ (; -{LB}-)
 Зјелона Гора (; -{LS}-)
 Јавожно (; -{ŚL}-)
 Јастшембје-Здрој (; -{ŚL}-)
 Јелења Гора (; -{DŚ}-)
 Калиш (; -{WP}-)
 Катовице (; -{ŚL}-)
 Кјелце (; -{ŚK}-)
 Коњин (; -{WP}-)
 Кошалин (; -{ZP}-)
 Краков (; -{MP}-)
 Кросно (; -{PK}-)
 Легњица (; -{DŚ}-)
 Лешно (; -{WP}-)
 Лођ (; -{ŁD}-)
 Ломжа (; -{PL}-)
 Лублин (; -{LB}-)
 Мисловице (; -{ŚL}-)
 Нови Сонч (; -{MP}-)
 Олштин (; -{WM}-)
 Ополе (; -{OP}-)
 Остроленка (; -{MZ}-)
 Пјекари Слонскје (; -{ŚL}-)
 Пјотрков Трибуналски (; -{ŁD}-)
 Плоцк (; -{MZ}-)
 Познањ (; -{WP}-)
 Пшемисл (; -{PK}-)
 Радом (; -{MZ}-)
 Рибњик (; -{ŚL}-)
 Руда Слонска (; -{ŚL}-)
 Свјентохловице (; -{ŚL}-)
 Свиноујшће (; -{ZP}-)
 Сједлице (; -{MZ}-)
 Сјемјановице Слонскје (; -{ŚL}-)
 Скјерњевице (; -{ŁD}-)
 Слупск (; -{PM}-)
 Сопот (; -{PM}-)
 Сосновјец (; -{ŚL}-)
 Сувалки (; -{PL}-)
 Тарнобжег (; -{PK}-)
 Тарнов (; -{MP}-)
 Тихи (; -{ŚL}-)
 Торуњ (; -{KP}-)
 Хелм (; -{LB}-)
 Хожов (; -{ŚL}-)
 Ченстохова (; -{ŚL}-)
 Шчећин (; -{ZP}-)

Земаљски повјати

А

Б

Х

Ч

Ћ

Д

Ђ

Е

Г

Х

И

Ј

К

Л

М

Н

О

Напомене 

Пољска